Jaama kan syfta på följande platser:

Estland 

 Jaama Jõgi, å, Ida-Viru län, 
 Jaamaküla, ort, Pärnu län, Surju vald, 
 Jaamamõisa, del av befolkad plats, Tartu län,

Ryssland
 Kingisepp, på estniska och finska Jaama, en stad i Leningrad oblast, Ryssland

Robotskapade Estlandförgreningar